Амосово — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена в 8 км к северо-западу от центра города Пскова (на крайней северо-западной границе города) и в 3 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Писковичи.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 2 человека.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района